

Geografia 
 Baarle-Hertog – città belga della provincia di Anversa nelle Fiandre

Persone 
 Alois De Hertog – ciclista su strada belga
 Damiën Hertog – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore olandese
 Fedor den Hertog – ciclista su strada e pistard olandese